Union Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Union Township, dans le comté de Cumberland
 Union Township, dans le comté d'Effingham
 Union Township, dans le comté de Fulton
 Union Township, dans le comté de Livingston

Iowa

Missouri

New Jersey

Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis